Kråkrevet (Småskär), een Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel, ten zuiden van Småskär
 Kråkrevet (Brändöskär), een Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel